Osoby o tym nazwisku:
 Ántero Flores Aráoz – peruwiański polityk
 Duberto Aráoz – boliwijski piłkarz
 Mercedes Aráoz – peruwiańska polityk i ekonomistka